Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Faidherbe :
 Rue Faidherbe (Lille)
 Rue Faidherbe (Paris)

Voir aussi 
 

Faidherbe Rue